Ка́рсавский край () — бывшая административно-территориальная единица на востоке Латвии, в историко-культурной области Латгалия. Край состоял из пяти волостей и города Карсава, который являлся центром края.

Площадь края составляла 628,4 км². Граничил с Балтинавским, Балвским, Резекненским, Циблским краями Латвии, а также с Пыталовским и Красногородским районами Псковской области Российской Федерации.

Край был образован 1 июля 2009 года из части упразднённого Лудзенского района.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Карсавский край был упразднён.

Население 
По оценке на 1 января 2015 года, население края составляло 5812 постоянных жителей, на 1 января 2010 года — 7013 человек.

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 город Карсава ()
 Голышевская волость ()
 Малнавская волость ()
 Межвидская волость ()
 Мердзенская волость ()
 Салнавская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Карсавского края